25. sezon rosyjskiej drugiej ligi piłkarskiej (Pierwszej Dywizji; oficjalna nazwa FNL). W rozgrywkach trwających od 11 lipca 2016 roku do 20 maja 2017 wzięło udział 20 drużyn.

Drużyny 

* - Jenisej utrzymał się ponieważ  (zwycięzca grupy wschodniej PFL) z powodów finansowych dobrowolnie odmówiła przejścia do FNL. Natomiast  pozostała w Pierwszej Dywizji w związku z rozwiązaniem klubu

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty; 2. Liczba zwycięstw; 3. Mecze bezpośrednie

  otrzymała licencję na przyszły sezon i pozostała w FNL, ponieważ  zrezygnowała z awansu.

Liderzy „kolejka po kolejce”:

Wyniki 

|}

Linki zewnętrzne 
Strona rozgrywek FNL 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Rosji
2017 w Rosji